Муров — фамилия. Известные носители:
 Муров, Андрей Евгеньевич (род. 1970) — председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
 Муров, Аскольд Фёдорович (1928—1996) — советский и российский композитор.
 Муров, Евгений Алексеевич (род. 1945) — директор Федеральной службы охраны Российской Федерации.
 Муров, Иван Ильич (1902—1971) — советский военный деятель, полковник.
 Мурова, Людмила Анатольевна (род. 1946) — российская кёрлингистка и тренер, мастер спорта России международного класса.